Die Ciudad de Santiago Trophy 2010 fanden vom 15. bis 20. Oktober 2010 in Santiago de Compostela, Spanien statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2010/11 und gehörte zur Kategorie 3 Star. Es war mit 31.175 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Peter Barker, der in diesem Jahr nicht erneut antrat. Das Finale gewann Adrian Grant gegen Omar Mosaad mit 6:11, 11:7, 11:7 und 12:10.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 
PSA World Tour 2010/11
Squashturnier in Santiago de Compostela